Rudolfinum je lahko naziv več zgradb:

 Rudolfinum, Ljubljana
 Rudolfinum, Praga